Kassav n°5 est le cinquième album du groupe antillais Kassav sorti en 1983.

Pistes 
 Sa pa ka gadé mwin
 Anki nou
 My doudou
 Kassav' 5
 Zagadikidimbo (chanté pou chanté)
 Say big in now (Sé biguine a ou)

Liens externes 
 https://www.discogs.com/fr/release/1560730-Kassav-Kassav-5

Album de Kassav
Album publié par Warner Records
Album musical sorti en 1983